Fast File System kan syfta på:

 Amiga Fast File System – en anpassning av OFS för hårddiskar
 Berkeley Fast File System – ett filsystem i Unixmiljö, se Unix File System